Horst-Wolfram Kerll (1947) – diplomatico tedesco
 Johann Kaspar Kerll (1627-1693) – musicista e compositore tedesco
 Karl-Heinz Kerll (1930-2010) – chimico tedesco